Ranina ranina — вид десятиногих крабов рода Ranina из семейства Raninidae (Brachyura). Употребляется в пищу.

Распространение 
Тропические и субтропические воды Индийского и Тихого океанов: Австралия, Океания, Юго-Восточная Азия.
Также обнаружены у восточных берегов Африки.

Описание 
Мелкие крабы, длина тела около 15 см, масса тела до 900 г. Основная окраска тела красновато-коричневая. Карапакс более широкий в своей передней части, с десятком белых отметин. Ranina ranina ведёт ночной и сумеречный образ жизни, днём закапываются в песок. Ranina ranina легко отличается от других крабов своим внешним видом.

Ranina ranina обитает на глубинах от 10 до 100 м на ровных песчаных субстратах, в которых они закапываются и охотятся на мелкую донную рыбу. В ожидании добычи, Ranina ranina покрывает себя песком, но оставляет свои глаза и рот торчащими наружу, чтобы легче обнаружить пищу.

Краболовство 
Вид коммерчески используется для применения в качестве пищи на большей части своего ареала. Наибольший вылов этого краба наблюдается в Австралии, где ежегодно вылавливают до 3592 т крабов этого вида.

В Квинсленде разрешено вылавливать только взрослых особей с шириной карапакса более 100 мм. На Филиппинах в 2008 году цена крабов Ranina ranina находилась на уровне 200–300 филиппинских песо за килограмм. Чтобы избежать перевылова было проведено специальное исследование  популяций Ranina ranina, которое показало, что они находятся в стабильном состоянии.

Хотя краб Ranina ranina и является целью коммерческих промысловых операций, до сих пор, мало что известно о его биологии, динамике численности популяций и экологии вида. Предпринимались попытки вырастить Ranina ranina в неволе, но до сих пор они не увенчались большим успехом.

Таксономия 
Вид был впервые описан в 1758 году шведским натуралистом Карлом Линнеем. Включён в состав рода Ranina, в котором он единственный современный вид и более десятка ископаемых таксонов.

Примечания

Литература 
 Juliana C. Baylon & Oliver D. Tito (2012) «Natural diet and feeding habits of the red frog crab (Ranina ranina) from southwestern Mindanao, Philippines» Philip. Agric. Scientist Vol. 95 No. 4, 391—398.
 Hill, B.J., Wassenberg, T.J., 1999. The response of spanner crabs (Ranina ranina) to tangle nets — behaviour of the crabs on the nets, probability of capture and estimated distance of attraction to bait. Fish. Res. 41, 37—46.
 Kennelly, S.J., Scandol, J.P., 2002. Using a fishery-independent survey to assess the status of a spanner crab Ranina ranina fishery: univariate analyses and biomass modelling. Crustaceana 75, 13—40.
 O’Neill, M.F., Campbell, A.B., Brown, I.W., Johnstone, R., 2010. Using catch rate data for simple cost-effective quota setting in the Australian spanner crab (Ranina ranina) fishery. ICES (Int. Counc. Explor. Sea) J. Mar. Sci. 67, 1538—1552.
 Spencer, D.M., Brown, I.W., Lee, S.Y., Lemckert, C.J., 2017. Physical oceanographic processes affecting catchability of spanner crab (Ranina ranina) — a review. Fish. Res. 186, 248—257.
 
 Sumpton W. D. , I. W. Brown, S. J. Kennelly. 1995. Fishing gears that minimise the damage incurred by discarded spanner crabs (Ranina ranina): Laboratory and field experiments. Fisheries Research, Volume 22, Issues 1-2, February 1995, Pages 11—27.
 Thomas, L.R., DiNardo, G.T., Lee, H.-H., Piner, K.R., Kahng, S.E., 2013. Factors influencing the distribution of kona crabs Ranina ranina (Brachyura: Raninidae) catch rates in the main Hawaiian Islands. J. Crustac Biol. 33, 633—640.
 Wiley J., C. Pardee, G. Lentes, E. Forbes. 2020. Unaccounted mortality and overview of the Hawaiian Kona crab Ranina ranina (Linnaeus) fishery. Fisheries Research, Volume 226, June 2020, Article 105517

Ссылки 
 World Register of Marine Species (WoRMS).
 Тайваньская уличная еда - лягушачий краб Тайвань.

Крабы
Ракообразные Австралии и Океании
Животные, описанные в 1758 году
Морепродукты
Ракообразные Индо-Тихоокеанской области